Айдын Салман оглы Велиев (; ), более известный как Айдынчик — азербайджанский певец, поэт и композитор, прославившийся в Азербайджане, особенно в Баку, своими песнями, исполненными в стиле шансон в 1970—1980 годах.

Биография 
Айдын Велиев родился в 1959 году в бакинской семье. Он пошел в начальную школу в 1965 году. В 1975 году окончил среднюю музыкальную школу № 26. Параллельно с образованием работал световым оператором на телестудии, а затем на киностудии. Переехал в Россию в 1977 году, проработал там более 10 лет.

Женат, имеет 2-х сыновей.

Дискография

Песни

Примечания